Голленштайн,  — менгир возрастом около 4 тыс. лет. Находится в Германии у Блискастеля (округ Саарпфальц) в Сааре. Относится к старейшим культурным памятникам Германии и крупнейшим менгирам Центральной Европы. Высота составляет 6,58 метров.

Во время 2-й мировой войны у местных властей существовали опасения, что Голленштайн станет мишенью для французской артиллерии, поэтому была предпринята попытка положить его на землю, при этом памятник разбился на 4 части. Лишь в ноябре 1951 года части были собраны и памятник восстановлен.

Литература 
 Hans Cappel: Gollenstein und Spillenstein, in: Saarpfalz, Blätter für Geschichte und Volkskunde, 1989/4, S. 4-10.
 Detert Zylmann: Das Rätsel der Menhire. Mainz-Kostheim, 2002, ISBN 393632607X
 Hans Cappel: Der Gollenstein — ein Wahrzeichen unserer Heimat, in: Saarpfalz, Blätter für Geschichte und Volkskunde, 2002/3, S. 5-24.

См. также 
 Шпелленштайн

Неолит Европы
Мегалиты Германии